Concórdia (mitologia) - deusa da harmonia na mitologia romana
  Concordia (linguagem), linguagem para especificação Ágil de requisitos

Localidades nos Estados Unidos
 Concordia (Kansas), cidade nos Estados Unidos
 Concordia (Missouri), cidade nos Estados Unidos
 Concordia (Nova Jérsei), região nos Estados Unidos
 Concordia (Saint Croix), assentamento nas Ilhas Virgens Americanas

Localidades no Brasil
 Concórdia, município no Brasil
 Concórdia (Belo Horizonte), bairro

Localidades na Itália
 Concordia sulla Secchia
 Concordia Sagittaria

Outras localidades
 Concordia (Magdalena), município
 Concordia (Colômbia), município
 Concordia (Argentina), município 
 Concordia (Honduras), município 
 Concordia (México), município  
 Puerto Concordia, município de Colômbia  
Outros
 58 Concordia, asteroide
 Concórdia Atlético Clube, clube de futebol localizado em Concórdia, interior do estado de Santa Catarina.

Desambiguações de topônimos